Egri László (1908–1967) színész
Egri László (1934–2006) iparművész
Egri László (1945–1996) turisztikai szakíró
Egri László (1954) operaénekes (bariton)
Egri László (1954) színész
Egri László (1988) költő, tanár
Egri László (?) zenész, a Tolcsvay-trió gitárosa